

Anno 
 797 o 797 a.C.

Codici 
 797 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yale Observatory, a New Haven, nella Contea di New Haven, del Connecticut

Matematica 
 797 – numero